

Codici 
 A70 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lumijoki
 A70 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Altro 
 Austin A70 – automobile della Austin Motor Company